«Бойовий Хрест Корпусу» — відзнака Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

Про відзнаку 
Відзнака заснована 10 грудня 2017 року та символізує присутність загиблого в бою воїна назавжди у лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

Порядок вручення 
Відзнака «Бойовий Хрест Корпусу» вручається Командиром ДУК «Правий сектор» разом з посвідченням, прапором ДУК «Правий сектор», чорним беретом з емблемою ДУК «Правий сектор» та витягом з наказу, найближчим членам родини загиблого на полі бою або померлого внаслідок поранень в бою вояка Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

За відсутності родини, дана відзнака вручається командиру резервної сотні, на території дислокації якої похований вояк ДУК або Начальнику Головного Штабу ДУК ПС для передачі у майбутньому в музей російсько-української війни, музей добровольчого руху або музей Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

Опис відзнаки 
Відзнака має форму рівностороннього чорного хреста з срібною пружкою. В центрі хреста розміщено великий круглий медальйон чорного кольору, зі срібним зображенням тризуба ОУН-М, який обрамлений срібним лавровим вінком. На зворотньому боці «Бойового Хреста Корпусу» вигравірувано номером знака. На верхнім промені хреста є кругла дужка, до якої кріпиться декоративна стрічка червоно-чорного кольору з золотими пружками із обидвох країв. 

Відзнака є номерною та має відповідне посвідчення.

Порядок носіння відзнаки 
Відзнака «Бойовий Хрест Корпусу» носиться на лівому боці грудей або на шиї.

Список нагороджених «Бойовим Хрестом Корпусу» 
Станом на 15 жовтня 2021 року «Бойовим Хрестом Корпусу» нагороджено 87 осіб.
 Михайло Станіславенко (№ відзн. 001. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Андрій Прищепюк – «Шершень» (№ відзн. 002. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Олександр Підлубний – «Хруст» (№ відзн. 003. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Антон Кірєєв – «Сифон» (№ відзн. 004. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Ігор Шептицький – «Шип» (№ відзн. 005. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Всеволод Воловик – «Сєва» (№ відзн. 006. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Святослав Горбенко – «Скельд» (№ відзн. 007. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Сергій Табала – «Сєвєр» (№ відзн. 008. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Ярослав Шевченко – «Ярик» (№ відзн. 009. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Дмитро Сумський – «Шаман» (№ відзн. 010. Наказ № 80/17 від 16 грудня 2017 року).
 Андрій Бутенко – «Легат» (№ відзн. 011. Наказ № 84/17 від 28 грудня 2017 року).
 Олег Мужчиль – «Лісник» (№ відзн. 012. Наказ № 84/17 від 28 грудня 2017 року).
 Григорій Семанишин – «Семен» (№ відзн. 013. Наказ № 88/18 від 18 січня 2018 року).
 Степан Стефурак – «24-й» (№ відзн. 014. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Володимир Байдюк – «Морпєх» (№ відзн. 015. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Дмитро Ломей – «Лом» (№ відзн. 016. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Анатолій Гаркавенко – «Морячок» (№ відзн. 017. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Андрій Витвицький – «Спікер» (№ відзн. 018. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Юрій Дудчак – «Шумахер» (№ відзн. 019. Наказ № 94/18 від 11 лютого 2018 року).
 Володимир Статій – «Білий» (№ відзн. 020. Наказ № 99/18 від 11 березня 2018 року).
 Василь Пашко – «Лис» (№ відзн. 021. Наказ № 99/18 від 11 березня 2018 року).
 Василь Сліпак – «Міф» (№ відзн. 022. Наказ № 99/18 від 11 березня 2018 року).
 Віктор Матюхін – «Казах» (№ відзн. 023. Наказ № 99/18 від 11 березня 2018 року).
 Віктор Стефанович – «Вік» (№ відзн. 024. Наказ № 103/18 від 25 березня 2018 року).
 Микола Флерко – «Танчик» (№ відзн. 025. Наказ № 103/18 від 25 березня 2018 року).
 Юрій Гнатюк – «Гуцул» (№ відзн. 026. Наказ № 103/18 від 25 березня 2018 року).
 В'ячеслав Литовченко – «ВДВ» (№ відзн. 027. Наказ № 106/18 від 06 квітня 2018 року).
 Едуард Зебін – «Фізик» (№ відзн. 028. Наказ № 106/18 від 06 квітня 2018 року).
 Юрій Дяковський (№ відзн. 029. Наказ № 108/18 від 20 квітня 2018 року).
 Анатолій Зозуля (№ відзн. 030. Наказ № 111/18 від 28 квітня 2018 року).
 Михайло Дімітров – «Гайдамака» (№ відзн. 031. Наказ № 111/18 від 28 квітня 2018 року).
 Руслан Ігнатоля – «Пух» (№ відзн. 032. Наказ № 114/18 від 13 травня 2018 року).
 Василь Лавкай – «Бізон» (№ відзн. 033. Наказ № 114/18 від 13 травня 2018 року).
 Роберт Маслей – «Док» (№ відзн. 034. Наказ № 114/18 від 13 травня 2018 року).
 Михайло Покидченко – «Малий», «Сотник» (№ відзн. 035. Наказ № 114/18 від 13 травня 2018 року).
 Анатолій Федчишин – «Білий» (№ відзн. 036. Наказ № 119/18 від 03 червня 2018 року).
 Дмитро Колєсніков – «Правий» (№ відзн. 037. Наказ № 119/18 від 03 червня 2018 року).
 Сергій Мокренко – «Крук» (№ відзн. 038. Наказ № 119/18 від 03 червня 2018 року).
 Олександр Малолітній – друг «Мальок» (№ відзн. 039. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Олександр Мартинов – «Мартин» (№ відзн. 040. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Олександр Петрушов – «Шураві» (№ відзн. 041. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Андрій Козюбчик – «Орест» (№ відзн. 042. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Олексій Пінчук – «Дальнобой» (№ відзн. 043. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Сергій Андрєєв – «Каспер» (№ відзн. 044. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Геннадій Дощенко – «Дощ» (№ відзн. 045. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Сергій Шилов – «Грін» (№ відзн. 046. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Євген Ворошило – «Джек» (№ відзн. 047. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Андрій Широков – «Сім'янин» (№ відзн. 048. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Олексій Руфімський – «Старий» (№ відзн. 049. Наказ № 124/18 від 01 липня 2018 року).
 Євген Костюк – «Шльоцик» (№ відзн. 050. Наказ № 130/18 від 17 серпня 2018 року).
 Сергій Кравченко – «Крава» (№ відзн. 051. Наказ № 130/18 від 17 серпня 2018 року).
 Юрій Поправка (№ відзн. 052. Наказ № 145/18 від 28 листопада 2018 року).
 Леонід Смолінський – «Капітан» (№ відзн. 053. Наказ № 145/18 від 28 листопада 2018 року).
 Мар'ян Корчак – «Хитрий» (№ відзн. 054. Наказ № 145/18 від 28 листопада 2018 року).
 Юрій Довганик – «Тихий» (№ відзн. 055. Наказ № 145/18 від 28 листопада 2018 року).
 Андрій Беленець – «Снігур» (№ відзн. 056. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Андрій Подліпнюк – «Мамай» (№ відзн. 057. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Роман Атаманчук – «Добрий» (№ відзн. 058. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Олександр Райхерт – «Чорний» (№ відзн. 059. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Андрій Бодяк – «Бодяк» (№ відзн. 060. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Дмитро Клименко – «Санич» (№ відзн. 061. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Андрій Байбуз – «Ефа» (№ відзн. 062. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Олександр Дяченко – «Білий» (№ відзн. 063. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Олександр Пальгуєв – «Ведмідь» (№ відзн. 064. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Михайло Волощук – «Циклон» (№ відзн. 065. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Меруж Мірошниченко – «Скіф»  (№ відзн. 066. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Сергій Суховий – «Камиш» (№ відзн. 067. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Віталій Тіліженко – «Кекс» (№ відзн. 068. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Олег Динька – «Єгер» (№ відзн. 069. Наказ № 148/18 від 08 грудня 2018 року).
 Олександр Музичко – «Білий» (№ відзн. 070. Наказ № 152/18 від 16 грудня 2018 рок).
 Олег Тарасюк – «Тарас» (№ відзн. 071. Наказ № 152/18 від 16 грудня 2018 рок).
 Сергій Голубєв – «Голуб» (№ відзн. 072. Наказ № 152/18 від 16 грудня 2018 рок).
 Анатолій Шульга – «Бізон» (№ відзн. 074. Наказ № 155/18 від 22 грудня 2018 року).
 Михайло Сусло – «Слідопит» (№ відзн. 075. Наказ № 155/18 від 22 грудня 2018 року).
 Андрій Кривич – «Діллі» (№ відзн. 076. Наказ № 155/18 від 22 грудня 2018 року).
 Роман Радівілов – «Гюрза» (№ відзн. 077. Наказ № 155/18 від 22 грудня 2018 року).
 Ігор Іванов (№ відзн. 078. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Орест Квач (№ відзн. 079. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Володимир Величко (№ відзн. 080. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Олег Бакульманов – «Ленін» (№ відзн. 073. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Костянтин Довгий – «Юрист» (№ відзн. 081. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року)
 Олександр Черкашин – «Тарас» (№ відзн. 082. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Ленур Ібадуллаєв – «Шах» (№ відзн. 083. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Яна Червона – «Відьма» (№ відзн. 084. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Едуард Лобода – «Фугас» (№ відзн. 085. Наказ № 167/19 від 07 серпня 2019 року).
 Мирослав Остап'юк – «Док» (№ відзн. 086. Наказ № 205/21 від 17 липня 2021 року).
 Ярослав Семеряк – «Смерека» (№ відзн. 087. Наказ № 205/21 від 17 липня 2021 року).

Посилання 
 «Бойовий Хрест Корпусу»  на сайті НВР «Правий сектор»

Нагороди, засновані 2017
Засновані в Україні 2017
Добровольчий український корпус
Правий сектор